Good se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 David A. Good
 Peter Good